Bellevue (fransk "smuk udsigt") er navnet på flere lokaliteter:

 Bellevue Strand – en strand nord for København
 Bellevue Teatret – et teater ved denne strand
 Bellevue (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1935
 Bellevue Strand (Århus) – en strand ved Århusforstaden Risskov
 Bellevue-Hallen – en idrætshal nær denne strand
 Bellevue Stadion – et stadion nær denne strand
 Bellevue (Varde) – en bebyggelse i Varde
 Schloss Bellevue – den tyske præsidents embedsbolig
 Bellevue, Washington – Larry Sangers fødeby